Otovice est un toponyme qui peut désigner :

Otovice, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Otovice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.